Todenhagen steht für:

 Todenhagen (Pommern), eine Gemeinde im ehemaligen Kreis Köslin in Pommern

Todenhagen ist der Familienname folgender Personen:

 Minna Todenhagen (1880–1950), deutsche Sozialpolitikerin